Die Gelsor Open Romania 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. September 2001 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden der President’s Cup in Taschkent sowie die Brasil Open in Salvador ausgetragen, die wie die das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Juan Balcells, der in diesem Jahr an Position 8 gesetzt im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Albert Montañés ausschied. Dieser erreichte im Anschluss sein erstes Finale, wo er der Nummer 7 der Setzliste Younes El Aynaoui in zwei Sätzen unterlag. Der Marokkaner gewann seinen ersten Titel der Saison sowie den zweiten seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Alberto Martín und Eyal Ran, traten in dieser Konstellation nicht erneut an; nur Martín spielte und schied mit seinem Partner im Viertelfinale aus. Die Nummer 3 der Setzliste Pablo Albano und Marc-Kevin Goellner erreichte das Finale, verlor dort aber gegen die ungesetzten Aleksandar Kitinov und Johan Landsberg. Sie feierten ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Kitinov war es der dritte und für Landsberg der zweite Titel der Karriere. Zudem war es für beide der letzte Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Bukarest